El Fuerte (plaats), plaats in Mexico
 El Fuerte (gemeente), gemeente in Mexico